Magyar Balázs (?-1490) hadvezér
 Magyar Balázs (1956) a DVTK labdarúgója